NGC 6568 (другие обозначения — OCL 28, ESO 590-SC6) — рассеянное скопление в созвездии Стрелец.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6568
Стрелец (созвездие)
Рассеянные скопления